Per "camera dei conti" si possono intendere diversi organismi di controllo delle finanze pubbliche, alcuni dei quali soppressi:
 Corte dei conti
 Corte dei conti (Francia)
 Corte dei conti (Italia)
 Chambre des comptes precursore della Corte francese